Plusieurs portraits de Ducs de la Maison d'Este furent réalisés :
 Portrait de François d'Este (v. 1430 - après 1475) fils illégitime de Lionel d'Este peint par Rogier van der Weyden vers 1460. 
 Portrait de François Ier d'Este : (1610 - 1658 ; Duc de Modène) peint par Diego Vélasquez en 1638 - 1639.